Die Modifikation oder auch Modifizierung und das Modifizieren (v. lat.: modus = Maß, Art, Weise; facere = machen, tun) – sinngemäß eine Veränderung, Umwandlung, auch Anpassung von bestehenden Sachverhalten und Gegebenheiten – steht für:

 Modifikation (Chemie), jede der verschiedenen Erscheinungsformen, in der ein bestimmter Stoff vorkommen kann, siehe Polymorphie (Materialwissenschaft)
 Allotropie, jede der verschiedenen Erscheinungsformen, in der ein bestimmtes Element vorkommen kann
 Polytypie, jede der verschiedenen Erscheinungsformen, in der ein kristalliner Stoff vorkommen kann
 Modifikation (Biologie), Veränderung des Phänotyps durch Umwelteinflüsse
 Case-Modding, die Veränderung oder auch Neukonstruktion von Computergehäusen
 Deskmodding, die Veränderung oder auch Neukonstruktion von grafischen Benutzeroberflächen
 Mod (Computerspiele), eine Veränderung eines Computerspiels
 DNA-Modifikation, die Abänderung der chemischen Grundstruktur von Erbsubstanz
 Modifikationen an Proteinen siehe Posttranslationale Modifikation
 Modellpflege, Überarbeitungen eines Fahrzeugmodells durch den Hersteller
 Fahrzeugtuning, Veränderung von Kraftfahrzeugen
 nachträgliche Be- oder Überarbeitungen an Werkstücken, Gegenständen oder Kunstwerken, z. B. an der hist. Himmelsscheibe von Nebra
 In der Sprachwissenschaft in zwei verschiedenen Bedeutungen:
 als syntaktische Funktion: Gegensatz zur Funktion des Arguments, siehe Modifikator (Linguistik)
 als Typ der Wortbildung: Gegensatz zur Transposition (Linguistik) (siehe dort die erste Lesart)
 Modifikationen eines stochastischen Prozesses, Abwandlungen eines stochastischen Prozesses auf einer Nullmenge.

Siehe auch: